Айленд-Парк, Айленд-парк ():

Канада 

 Айленд-парк — район на западе города Оттава, Канада.

Соединённые Штаты Америки 

 Айленд-Парк — крупная кальдера, расположенная на территории штатов Айдахо и Вайоминг в США.

 Айленд-Парк (Айдахо) — округ Фримонт, штат Айдахо, США
  — округ Блэк-Хок, штат Айова, США
  — округ Лайон, штат Айова, США
 , округ Уэбстер, штат Айова, США
  — округ Талладига, штат Алабама, США
  — округ Суитуотер, штат Вайоминг, США
  — округ Уиннебейго, штат Висконсин, США
  — округ Тремпело, штат Висконсин, США
  — населённый пункт без образования муниципалитета (unincorporated town) в округе Стьюбен, штат Индиана, США
  — округ Кейн, штат Иллинойс, США
  — округ Канкаки, штат Иллинойс, США
  — округ Марион, штат Индиана, США
  — округ Каули, штат Канзас, США
  — округ Коттонвуд, штат Миннесота, США
  — округ Изабелла, штат Мичиган, США
  — округ Каламазу, штат Мичиган, США
  — округ Ленави, штат Мичиган, США
  — округ Уоштино, штат Мичиган, США
  — округ Берриен, штат Мичиган, США
  — округ Итон, штат Мичиган, США
  — округ Мар, штат Монтана, США
  — округ Нассо, штат Нью-Йорк, США
  — округ Дефайанс, штат Огайо, США
  — округ Монтгомери, штат Огайо, США
  — округ Ханкок, штат Огайо, США
  — округ Лейн, штат Орегон, США
  — округ Нортгемптон, штат Пенсильвания, США
  — округ Салливан, штат Теннесси, США
  — округ Сарасота, штат Флорида, США
  — округ Юинта, штат Юта, США

 Парки
  — округ Уилл, штат Иллинойс, США
  — округ Элкхарт, штат Индиана, США
  — округ Пассейик, штат Нью-Джерси, США
  — округ Аллегейни, штат Нью-Йорк, США
  — Кейюга, штат Нью-Йорк, США
  — округ Касс, штат Северная Дакота, США
  — округ Трейлл, штат Северная Дакота, США
  — округ Биг-Хорн, штат Вайоминг, США